Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern in der 5. Wahlperiode (2006–2011). Die Landtagswahl fand am 17. September 2006 statt.

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 2006 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Sitzungspräsidium 

 Präsidentin des Landtags Sylvia Bretschneider (SPD)
 1. Vizepräsidentin: Renate Holznagel (CDU)
 2. Vizepräsident:Andreas Bluhm (Linke)
 3. Vizepräsident:Hans Kreher (FDP)
 Schriftführer: Angelika Peters (SPD)Martina Tegtmeier (SPD) Burkhard Lenz (CDU)Beate Schlupp (CDU)Birgit Schwebs (Linke)Toralf Schnur (FDP)
 stellvertretende Schriftführer: Thomas Schwarz (SPD)Matthias Lietz (CDU)Peter Stein (CDU)Torsten Koplin (Linke)Fritz Tack (Linke)Sebastian Ratjen (FDP)

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete

Literatur 
 Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern – 5. Wahlperiode 2006–2011. 1. Auflage, Schwerin 2007, ISBN 3-932447-47-6.
 Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern: Wahlergebnisse der Direktkandidaten für den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern (Stand: 29. September 2006)

Anmerkungen 

 07